Эс-Сува́йда:

 Эс-Сувайда — город на юго-западе Сирии, административный центр мухафазы Эс-Сувайда.
 Эс-Сувайда — одна из 14 мухафаз Сирии.